Владимир Александрович Верный (1901, с Васкауцы, Сорокский уезд, Бессарабская губерния, Российская империя — 26 мая 1938, Хабаровск, РСФСР) — советский партийный деятель, первый секретарь Амурского обкома ВКП (б) (1933).

Биография 
Член РКП(б) с 1919 г.

 1929 г. — ответственный секретарь Владимирского губернского комитета ВКП(б),
 1932—1933 гг. — председатель организационного бюро Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б) по Амурской области,
 март-август 1933 г. — первый секретарь Амурского областного комитета ВКП(б),
 1933—1934 гг. — партийный организатор ЦК ВКП(б) «Дальпромстроя» (Комсомольск-на-Амуре Дальне-Восточного края),
 1934—1935 гг. — третий секретарь Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б),
 1935—1937 гг. — заведующий отделом руководящих партийных органов Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б).
 1937 г. — секретарь Ростовского городского комитета ВКП(б);

В августе 1937 г. был арестован, 28 мая 1938 г. — расстрелян.

Источники 
Очерки истории Дальневосточных организаций КПСС (1938—1987). — Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1987.

Первые секретари Амурского обкома КПСС
Секретари Дальне-Восточного крайкома ВКП(б)
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Вторые секретари Амурского обкома КПСС
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР